Kabinett Koch bezeichnet folgende Landesregierungen Hessens unter Roland Koch (CDU):

 Kabinett Koch I (1999–2003)
 Kabinett Koch II (2003–2009)
 Kabinett Koch III (2009–2010)